Comando General de la Armada puede referirse a los siguientes comandos:
 Comando General de la Armada (Argentina), denominación adoptada por el Comando en Jefe de la Armada Argentina entre 1973 y 1976;
 Comando General de la Armada (Uruguay), mando de la Armada Nacional de Uruguay.